Израиль Познанский (; ; 25 августа 1833 года, Александрув-Лудзки ― 28 апреля 1900 года, Лодзь) ― крупный русско-польский промышленник и филантроп еврейского происхождения. Вместе с Людвиком Гейером и Каролем Шейблером входил в тройку лодзинских «хлопковых королей».

Биография

Ранние годы 
Был внуком лавочника Исаака Ковальского из Куявии и младшим сыном купца Калмана Познанского и Малки Любинской. В 1825 году 40-летний Калман Познанский поселился в городе Александруве-Лудзки вместе со своей женой, детьми, батраками и слугами. Через год после рождения Израиля (1834) семья Познанских, будучи довольно состоятельной, переехала из Александрува-Лудзки в Лодзь, где его отец получил право торговать хлопковыми тканями и льном. Тогда же его отец построил первый многоквартирный жилой дом в Старом городе, где также открыл киоск с текстилем и специями.

В Лодзи Познанский окончил прогимназию. Дальше будущий мультимиллионер занялся самообразованием. По городу он ездил на шаткой телеге, запряженной худой клячей или даже сворой собак ― несмотря на то, что семья была состоятельной, они всячески старались не афишировать своё финансовое положение. В 1851 году, в возрасте 17 лет, он женился на Леонии Герц, дочери Моисея Герца, богатого купца из Варшавы. В брачном договоре Израиль был представлен как «мастер ткацкой профессии», дававший жене подарок размером в 500 рублей. Жена Леония в качестве приданого имела магазин тканей в Варшаве.

Начало карьеры 
В декабре 1852 года Познанский принял от своего отца управление семейными делами. Он систематически расширял свой бизнес: в 1859 году на его заводе было произведено текстильной продукции на сумму 6 000 рублей, а в 1868 году ― уже на 23 000 рублей. В 1871 году Познанский начал покупать земельные участки по ул. Огродовой, на которых он собирался построить целый промышленный комплекс. В 1872 году был построен первый завод ― высокопроизводительная механическая фабрика с 200 ткацкими станками

Развитие компании 
В последующие годы произошло быстрое расширение заводов Познанского:

 1874/1875 ― расширение ткацкой фабрики, строительство отбельного и отделочного цехов;
 1877 г. ― строительство огромного здания прядильной фабрики ;
 1878 г. ― механизированные мастерские;
 1880 г. ― постройка заводской больницы на ул. Древновской;
 1885―1890 г. ― «Иудейская больница», в настоящее время ― клиника эндокринологии при Университетской клинической больнице № 2 на ул. Стерлинга;
 1887 г. — красильный и отделочный цеха, центральная котельная
 1890, 1895 гг.― цеха по плетению;
 1893 г. ― литейный цех по выплавке чугуна;
 1895―1897 гг. ― большие хлопковые склады в районе Старого кладбища.

29 октября 1889 года компания была преобразована в акционерное общество, как и другие лодзинские хлопковые предприятия. Официальное название компании: Акционерное общество «Хлопковые изделия И. К. Познанского в Лодзи». Растущие Познанские заводы нанимали всё больше и больше рабочих: в 1865 году на них трудилось 70 человек, в 1879 году ― 426,а  в 1906 году средний уровень занятости составил уже 6 800 рабочих.

В 1883 году на заводе Познанского на фоне ухудшения условий труда началась забастовка. Рабочая смена на заводе в те времена длилась по 16 часов, с 5 утра до 9 вечера, и, кроме того, Познанский также потребовал работать в праздничные дни. Познанский активно применял штрафы на производстве: так, срыв заказа мог обойтись сотруднику до 3 руб. Также Познанский любил подкручивать часы, чтобы рабочие дольше работали. Подобное положение привело к росту недовольства рабочих, которое вылилось в стачку. Протестующие, однако, были быстро умиротворены полицией и казаками; 50 человек были арестованы. В феврале 1884 года Познанский подверг финансовым наказаниям рабочих, которые протестовали против работы на праздник Представления Младенца Иисуса в храме. Познанский лично ударил одного из рабочих. В 1891 году представитель фабричной инспекции сообщил, что на фабрике Познанского ткачам платили меньше всех в Лодзи, а штрафы, которые он налагал на рабочих, были самыми высокими. Во время бунта в Лодзи в 1892 году в офисе завода Познанского разместился временный следственный отдел, где рабочих унижали и избивали, чтобы их можно было удалить с завода без доказательств вины .

В 1884 году Израиль Познанский приобрел поместье Незнановице в тогдашнем Влощовском повяте. Он построил там крахмальный завод для производственных нужд своих заводов в Лодзи. Здесь было занято 140 работников. В поместье он воздвиг двухэтажный дворец в неоклассическом стиле. Летом 1889 года пожар полностью поглотил фабрику, а потери незастрахованного движимого имущества были оценены в 60 000 рублей. В 1910 году дворец и остальная часть имения Познанского были проданы семье Карских.

Израиль Познанский умер 28 апреля 1900 года. Через два дня он был похоронен в семейной гробнице на новом еврейском кладбище в Лодзи. В год его смерти активы предпринимателя оценивались в 11 миллионов рублей. Первая мировая война принесла большие убытки компании Познанского. Следующие поколения семьи промышленника управляли компанией ещё 30 лет, после чего предприятие, обременённое долгами, перешло во владение Banca Commerciale Italiana.

Благотворительная деятельность 
В биографии Познанского можно наблюдать явное противоречие: изначально он был печально известен как эксплуататор, не заботящийся о безопасности и благополучии своих работников: на его заводах имели место многочисленные несчастные случаи, приведшие к инвалидности или смерти. Однако ближе к концу своей жизни он неожиданно начал заниматься благотворительностью, жертвуя деньги на постройку детских домов, школы и больниц для бедных. На его средства был установлен иконостас в лодзинском православном соборе: в октябре 1884 года за рвение, проявленное в деле строительства церкви св. Александра Невского в Лодзи, Израиль Познанский был награжден орденом Святого Станислава III степени. В марте 1895 года он был удостоен ордена Святой Анны III степени.

18 февраля 1895 года он пожертвовал 100 000 рублей на преобразование Лодзинской ремесленной школы в техникум.

Личная жизнь 
Познанский и его жена Леония имели семерых детей: четверо сыновей ― Игнатий, Герман, Кароль и Мауриций, и три дочери ― Анна (Айдла, позже жена Якуба Герца), Йоанна Наталья (позже жена Зигмунта Левинского ) и Фелиция (Файга, умерла в младенчестве).

Образ в культуре 

 Израиль Познанский является частичным прототипом Макса Ашкенази романа Братья Ашкенази Исроэла Иешуа Зингера и прототипом Шаи Мендельсона в романе Земля обетованная Владислава Реймонта.
 В мае 2016 года Большой театр в Лодзи объявил конкурс на сочинение оперы об Израиле Познанском под названием Человек от Мануфактуры к либретто Малгожаты Сикорской-Мищук. 5 января 2017 года состоялось первое публичное исполнение фрагментов оперы. Победителем конкурса стал Рафал Яняк. Мировая премьера его работы, первоначально запланированная на ноябрь 2018 года, состоялась в 2  февраля 2019 года.

Галерея

Примечания

Литература 
 Akt urodzenia I. Poznańskiego [w:] Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół „Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Aleksandrowie”, sygn. 8.

Ссылки 
 Historia imperium Izraela Poznańskiego w pigułce

Текстильные промышленники Российской империи
Предприниматели Польши